Edna steht für:

 Edna (Frau des Raguël), biblische Person
 (445) Edna, Asteroid des Hauptgürtels

EDNA steht als Abkürzung für:
 Flugplatz Ampfing-Waldkraiburg (ICAO-Code) in Oberbayern

eDNA steht als Abkürzung für:
 Environmental DNA

Edna als Ortsbezeichnung in den Vereinigten Staaten:
 Edna (Alabama), im Choctaw County
 Edna (Arkansas), im Johnson County
 Edna (Georgia), im Evans County
 Edna (Iowa), im Lyon County
 Edna (Kalifornien), im San Luis Obispo County
 Edna (Kansas), im Labette County
 Edna (Kentucky), im Magoffin County
 Edna (Louisiana), im Jefferson Davis Parish
 Edna (Oklahoma), im Creek County
 Edna (Texas), im Jackson County
 Edna (West Virginia), im Monongalia County
 Edna Hill, im Erath County, Texas
 Edna Mills, im Clinton County, Indiana

Siehe auch:
 Edna Township
 Etna

Abkürzung